Amerikai Egyesült Államok
Arkansas
Hopewell (Baxter megye, Arkansas)
Hopewell (Boone megye, Arkansas)
Hopewell (Cleburne megye, Arkansas)
Hopewell (Greene megye, Arkansas)
Hopewell (Lawrence megye, Arkansas)
Hopewell (Pike megye, Arkansas)
Oregon
Hopewell (Oregon)
Tennessee
Hopewell (Bradley megye, Tennessee)
Hopewell (Cannon megye, Tennessee)
Hopewell (Carroll megye, Tennessee)
Hopewell (Claiborne megye, Tennessee)
Hopewell (Davidson megye, Tennessee)
Hopewell (Decatur megye, Tennessee)
Hopewell (Gibson megye, Tennessee)
Hopewell (Maury megye, Tennessee)
Hopewell (Tipton megye, Tennessee)
Texas
Hopewell (Franklin megye, Texas)
Hopewell (Houston megye, Texas)
Hopewell (Lamar megye, Texas)
Hopewell (Leon megye, Texas)
Hopewell (Red River megye, Texas)